Acústica: Intensitat sonora, habitualment mesurada en decibel respecte a una referència.
 Astronomia: Radiometria, mesura la potència per unitat d'angle sòlid projectada en una superfície d'estudi (W·sr-1·m-2).
 Electricitat: Intensitat elèctrica, la quantitat de càrrega elèctrica en un temps donat. (A)
 Electrònica: Intensitat (electrònica), corrent mesurada en ampers que circula per la branca d'un circuit electrònic.
 Economia: Intensitat energètica, mesura el "bon" consum energètic.
 Física:
 Intensitat (física), unitat de potència per unitat d'àrea (W/m²)
 Intensitat de camp, elèctric, magnètic o electromagnètic (V/m, T, etc.)
 Òptica:
 Intensitat radiada, potència per unitat d'angle sòlid (W/sr).
 Intensitat lluminosa, flux lluminós per unitat d'angle sòlid (lm/sr o cd).
 Irradiància, potència per unitat d'àrea (W/m²).
 Sismologia: Intensitat de Mercalli, mesura de l'impacte dels terratrèmols (vegeu escala de Mercalli)